Omet – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Żyronda
 Omet (ros. Стоговка) – rzeka, dopływ Łyny

Zobacz też 
 Omec
 języki Ometo